В 101-м Тур де Франс в 2014 году приняли участие 22 команды, по 9 гонщиков в каждой: 18 команд UCI ProTeams, а также , ,  и  по уайлд-кард.

Команды 

*: Профессиональные континентальные команды

Гонщики

Представительство по странам

Примечания

Ссылки 
Составы команд на супервеломногодневках
Тур де Франс